Рудня () — село, входит в Пустоиванновский сельский совет Радивиловского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 194 человека. Почтовый индекс — 35533. Телефонный код — 3633. Код КОАТУУ — 5625887305.

Местный совет 
35532, Ровненская обл., Радивиловский р-н, с. Пустоиванье, ул. Первомайская, 5.

Ссылки 
 Рудня на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Радивиловского района